J. K. Galbraith puede referirse a:

 John Kenneth Galbraith (1908 - 2006), economista estadounidense de origen canadiense.
 James K. Galbraith (1952), economista estadounidense.